

Persone 
Agostino Pieri, detto Pilesse (1839 circa–...) – fantino italiano, tre volte vincitore del Palio di Siena
Alfonsina Pieri – attrice italiana, attiva dall'epoca del cinema muto
Alieto Pieri – insegnante e scrittore italiano
Anna Pieri Brignole Sale – nobile italiana presso la corte di Parigi, all'epoca di Napoleone
Claudio Pieri – arbitro di calcio italiano 
Dario Pieri –  ex ciclista su strada italiano
Eric Pieri (1963) – ex sciatore alpino francese
Federico Pieri – ex cestista e allenatore di pallacanestro italiano
Francesco Pieri – pallavolista italiano
Francesco Pieri – vescovo cattolico italiano, vescovo di Orvieto dal 1941 al 1961
Gianfranco Pieri – ex cestista italiano 
Gino Pieri – medico, partigiano e politico italiano
Giovanni Andrea Pieri – patriota e militare italiano
Giovanni Antonio de' Pieri, o di Pieri, detto "lo Zoppo" – pittore italiano
Ida Margarita Pieri – modella venezuelana, eletta Miss Venezuela nel 1958
Jessica Pieri – (1997) – tennista italiana
Luciana Pieri, in arte Luciana Palombi e Luciana Pieri Palombi (1926) – cantante lirica e attrice italiana
Luciana Pieri Palombi, pseudonimo di Luciana Pierini Paoloni (1915), – attrice cinematografica e teatrale italiana
Marcello Pieri – cantautore italiano
Marzio Pieri – critico letterario italiano
Mirko Pieri – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore
Nicola Pieri – calciatore italiano, di ruolo difensore
Paolino Pieri, o anche Paulino Pieri (XIII secolo–post 1340) – cronachista fiorentino
Piero Pieri – storico italiano
Pietro Maria Pieri – cardinale e vescovo cattolico italiano
Riccardo Pieri – arbitro di calcio italiano
Silvio Pieri – glottologo italiano
Stefano Pieri (1544-1629) – pittore italiano
Tiziano Pieri – ex arbitro di calcio italiano
Vittorio Pieri – attore italiano del teatro e del cinema muto

Altro
 Pieri – cognome italiano
Pieri – famiglia italiana di attori
7061 Pieri – asteroide della fascia principale, scoperto nel 1991
Cappella Pieri Nerli – cappella di Quinciano nel comune di Monteroni d'Arbia in Toscana
Palazzo Pieri Ginori – edificio storico di Firenze
Piccolomini Pieri – ramificazione della più grande famiglia Piccolomini di Siena

Pagine correlate
De Pieri
Mario Pieri (disambigua)
Piero (disambigua)
Pierri